Geißklingenbach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Geißklingenbach (Heslachbach), linker Zufluss des Heslachbachs (zum Brüdenbach, zur Weißach, zur Murr) am Heslachhof des Gemeindeteils Oberbrüden von Auenwald, Rems-Murr-Kreis
 Geißklingenbach (Kocher), linker Zufluss des Kochers gegenüber Geislingen am Kocher, Gemeinde Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall
 Geißklingenbach (Luckenbach), rechter Zufluss des Luckenbachs (zum Kocher) bei Tullau, Gemeinde Rosengarten, Landkreis Schwäbisch Hall

Siehe auch:
 Gaisbach
 Gaisklingenbächle, rechter Zufluss der Jagst zwischen Jagstzell und dessen Weiler Winterberg, Ostalbkreis
 Geisbach
 Geisenbach
 Geißbach
 Geißenbach